Le terme pneumatique vient du grec pneumos qui signifie le « souffle ».

Sens physique 
La pneumatique est la branche de la physique qui étudie la transmission de l'effort par un gaz comprimé.

Mobilité 
Un pneumatique, couramment abrégé en « pneu », est un solide torique assurant le contact d'une roue de véhicule avec le sol : 
 Pneumatique (véhicule)
 Pneumatique (vélo)

Communication 
Le tube pneumatique est un système d'acheminement rapide du courrier dans des tubes où des curseurs, propulsés par une différence de pression, circulant entre des terminaux. Ils existaient :
 Entre les bureaux de poste à Paris et dans sa proche banlieue. 
 Plusieurs hôpitaux ont un système de poste pneumatique (en abrégé « pneu »), pour transporter des médicaments, des documents et des spécimens entre les postes infirmiers, laboratoires 
 Les banques aussi utilisent ce système pour transporter des espèces (billets ou pièces) et des documents entre les  et les caissiers.
 Les supermarchés utilisent ce système pour transmettre rapidement des documents ou des espèces entre les caisses et un point central.

Qualificatif 
Pneumatique est le qualificatif de tout produit contenant de l'air (matelas pneumatique par exemple).

Sens figuré 
« La pneumatique » est le nom classique de la philosophie de l'Esprit saint.

Notes et références